Oskar Pusch ist der Name folgender Personen:

* Oskar Pusch (Architekt)  (1877–1970), deutscher Architekt
 Oskar Pusch (Genealoge) (1902–1992), deutscher Genealoge